Frans constitutioneel referendum in Frans Soedan-Niger (1945) - inclusief huidig Mali
 Frans constitutioneel referendum in Frans Soedan-Niger (mei 1946) - inclusief huidig Mali
 Frans constitutioneel referendum in Frans Soedan-Niger (oktober 1946) - inclusief huidig Mali
 Frans constitutioneel referendum in Frans Soedan (1958) - inclusief huidig Mali
 Malinees constitutioneel referendum (1974)
 Malinees constitutioneel referendum (1992)
 Malinees constitutioneel referendum (2021)